Victor Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Victor Township (Illinois)
 Victor Township (Kansas)
 Victor Township (Michigan)
 Victor Township (Minnesota)
 Victor Township (North Dakota)
 Victor Township (South Dakota)